Charles McGee ist der folgender Personen:
 Charles McGee (Pilot) (1919–2022), US-amerikanischer Kampfpilot und Weltkriegsveteran

Siehe auch:
 Charles McGhee (1942–2002), US-amerikanischer Jazztrompeter und Arrangeur